Весенний призыв:

 Призыв в вооружённые силы России, осуществляемый с 1 апреля по 15 июля.
 Весенний призыв (фильм) — советский фильм 1976 года.